Partei Bibeltreuer Christen 
 Pieter Baan Centrum
 Primaire biliaire cirrose
 Provinciale Bibliotheekcentrale